

Személyek
 Fekete Péter (15–16. század?) Domonkos-rendi szerzetes
 Fekete Péter (1925–1984) református lelkész
 Fekete Péter (1963) színházi rendező
Halasi Fekete Péter (1572–1577 – 1642) kapitány, főhadnagy

Egyéb
 Fekete Péter Miloš Forman filmje (1964)
 Fekete Péter kártyajáték
 Fekete Péter színdarab